Tanganika – nazwa kontynentalnej części Tanzanii
 Tanganika – jezioro w Afryce
 Tanganika – prowincja w Demokratycznej Republice Konga